G64 peut faire référence à :
 Autres affections du système nerveux périphérique, d'après la classification internationale des maladies ;
 WOH G64, une étoile hypergéante rouge.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres